Prioritätsregel heißt
 im Produktionsmanagement eine Regel zur Reihenfolgeplanung in der Produktion (siehe: Prioritätsregel (Produktion))
 in der Biologie eine Regel zur wissenschaftlichen Benennung von Taxa (siehe Prioritätsregel (Biologie)),
 in der Mathematik eine Regel zur stärkeren Bindung von Operanden an Operatoren, um Klammern zu vermeiden (zum Beispiel Punkt-vor-Strich-Regel) (siehe Prioritätsregel (Mathematik))